Elektrizitäts-AG steht für verschiedene ehemalige und bestehende Unternehmen der Elektroindustrie, insbesondere:
 Elektrizitäts-AG vormals Schuckert & Co., Nürnberg, siehe Schuckert & Co.
 Elektrizitäts-AG vormals W. Lahmeyer & Co., Frankfurt am Main

Neben diesen beiden nekanntesten aber auch:
 Aronwerke Elektrizitäts-AG, Berlin, siehe Hermann Aron
 Banater Elektrizitäts-AG, Banat, Ungarn
 Concordia Elektrizitäts-AG (CEAG), Dortmund, siehe CEAG 
 Hessische Elektrizitäts-AG (HEAG), siehe HEAG
 Oberstein-Idarer Elektrizitäts-AG
 Preußische Elektrizitäts-AG (PREAG), siehe PreussenElektra
 Rheinische Elektrizitäts-AG, ehemals Rheinische Schuckert-Gesellschaft (RSG), siehe Rheinelektra
 Standard Elektrizitäts-AG, siehe Standard Elektrik Lorenz